Die Professional Play-offs 1989 waren ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1989/90 der Profitour. Zehn Amateure hatten die Möglichkeit, sich zu qualifizieren.

Turnierverlauf

Runden 1 und 2 
In den ersten beiden Runden spielten 26 der 28 teilnehmenden Amateure per K.-o.-System acht Amateure aus, die sich für die dritte Runde qualifizierten. Alle Spiele fanden im Modus Best of 9 Frames statt.

Runde 3 
Die acht Qualifikanten aus den ersten beiden Runden trafen zusammen mit dem Amateurweltmeister James Wattana und dem englischen Meister Barry Pinches in der dritten und letzten Runde auf die Profispieler von den letzten zehn Plätzen der Weltrangliste der vorherigen Saison.

|}

Century Breaks 
Vier Amateure spielten während des Turnieres je ein Century Break:

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in Preston